Premios Iris, el término puede hacer referirse a:

 Premios Iris (desde 1995) a artistas uruguayos.
 Premios Iris (desde 1998) a la labor en la televisión española.
 Premios Iris (desde 1999) a la producción de cine canadiense.